Frank Wilcoxon, een Amerikaanse statisticus
 Wilcoxontoets, ook bekend als rangsomtoets en mann-whitney-wilcoxontoets
 Rangtekentoets van Wilcoxon
 Henry Wilcoxon, een acteur